Список кантри-хитов № 1 1974 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1974 году.
В 1974 году кантри-чарт (тогда он назывался Hot Country Singles) возглавляли 41 песня, информация о которых публиковалась в каждом из 52 изданий журнала на основании популярности этих песен.

На старте года на первом месте чарта оказалась песня «If We Make It Through December» в исполнении Мерла Хаггарда, которая лидировала в журнале Billboard с 22 декабря 1973 года. Чарли Рич имел в 1974 году 5 чарттопперов больше, чем кто-либо, а  у Долли Партон три сольные песни поднимались на первое место, и ещё одна в коллаборации с Портером Вагонером. И это был их первый дуэт с 1967 года, но «Please Don't Stop Loving Me» был их единственным чарттоппером, записанным в дуэте. В 1973 году Партон приняла решение прекратить свои рабочие отношения с Вагонером, который послужил вдохновением для песни «I Will Always Love You», одного из её трёх сольных хитов № 1 в 1974 году. В 1982 году она переписала эту песню и снова возглавила чарт, став таким образом первым исполнителем, которому удалось возглавлять этот хит-парад с двумя разными записями одной и той же песни. В 1974 году был ещё чарттоппер от дуэта женщины и мужчины: «As Soon as I Hang Up the Phone» в исполнении Conway Twitty и Loretta Lynn.

В 1974 году Уэйлон Дженнингс, ставший Зала славы кантри-музыки, впервые в своей карьере получил хит на позиции № 1 («This Time»).

Ещё один член Зала славы кантри-музыки впервые возглавил чарт в 1974 году — Bobby Bare, который лидировал с "Marie Laveau". Кантри-певцы Mickey Gilley, Billy Swan, Melba Montgomery и Billy "Crash" Craddock впервые в своей карьере возглавляли чарт в 1974 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Лучшие синглы США 1974 года по версии Billboard
 Список альбомов № 1 в США в 1974 году (Billboard)
 Список синглов №1 в США в 1974 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 1974 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1974 года